James Ford (1783-1859) -- politico statunitense della Pennsylvania
James Ford – musicista e produttore discografico britannico
James Ford – attore statunitense
James Ford – calciatore britannico
James Ford – personaggio della serie televisiva Lost